Het WTA-tennistoernooi van Scottsdale (officieel State Farm Women's Tennis Classic) van 2001 vond plaats van 26 februari tot en met 4 maart 2001 in de Amerikaanse plaats Scottsdale. Het was de vierde editie van het toernooi in Scottsdale. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar als achtste geplaatste landgenote Meghann Shaughnessy in twee sets. Davenport wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Scottsdale op haar naam te schrij­ven. Het was haar 32e WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 90.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kim Clijsters was het vijfde reekshoofd – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij werd uit­ge­scha­keld door haar dubbel­spel­partner Meghann Shaughnessy. Haar landgenote Justine Henin, als zesde geplaatst, strandde al in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste duo Lisa Raymond en Rennae Stubbs won het toer­nooi doordat hun beoogde finaletegenstandsters, Kim Clijsters en Meghann Shaughnessy, verstek lieten gaan. Het was hun zeven­tiende gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Raymond had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Australische Stubbs negen.

Naast Kim Clijsters waren er nog twee Belgische deelneemsters: Justine Henin speelde samen met de Spaanse Magüi Serna, met wie zij de tweede ronde bereikte; Els Callens en de Amerikaanse Katie Schlukebir, als derde geplaatst, verloren meteen hun openings­partij.

Er speelden geen Nederlandse dames mee.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Scottsdale 2001
Scottsdale